Axel Reedtz-Thott er det anvendte navn om flere personer:

 Axel Reedtz-Thott (officer) (1842-1916) – dansk baron, godsejer og officer (Frederik Axel Ludvig August Reedtz-Thott)
 Axel Reedtz-Thott (politiker) (1920-1973) – dansk baron, godsejer, direktør og politiker, medlem af Folketinget (Axel Gustav Tage Reedtz-Thott)